Александр Жестков:
 Жестков, Александр Иванович (1918—2002) — Герой Советского Союза.
 Жестков, Александр Петрович (1922—1944) — Герой Советского Союза.
 Жестков, Александр Юрьевич (род. 1978) — российский журналист и телеведущий.